

Geografia 
 Cuca, comune del distretto di Argeș
 Cuca, comune del distretto di Galați

Persone 
 Cuca (Alexi Stival Beludo), allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Cuca, ex calciatore angolano
 Cuca (Carlos Miguel Pereira Fernandes),  calciatore capoverdiano

Altro 
 Cuca, gruppo musicale messicano